Uhercice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Úherčice, ort, Pardubice, 
 Uherčice (ort i Tjeckien, lat 48,97, long 16,65), Södra Mähren, 
 Uherčice (ort i Tjeckien, lat 48,91, long 15,63), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar